Pierre Favre peut désigner :
 Pierre Favre (1506-1546), prêtre savoyard, cofondateur de la Compagnie de Jésus ;
 Pierre Favre (1812-1887), prêtre missionnaire et orientaliste français, spécialiste du malais et du javanais ;
 Pierre Favre (1937-), percussionniste suisse ;
 Pierre Favre (1940-2007), député de la Gironde ;
 Pierre Favre (1941-), professeur agrégé de science politique français ;
 Pierre Favre (1949-), architecte français ;
 Pierre Favre, chanteur des groupes alternatifs français Les Garçons Bouchers et BB Doc, devenu ensuite bénévole du Secours catholique à Castellane.

Voir aussi 
 Pierre-Antoine Favre (1813-1880),  médecin et professeur de chimie et de médecine français, membre de l'Académie des sciences
 Pierre-Marcel Favre (1943-), éditeur, critique et journaliste vaudois